Rockaway Avenue – fermata della metropolitana di New York della linea IRT New Lots
 Rockaway Avenue – fermata della metropolitana di New York della linea IND Fulton Street